Urdaneta puede referirse a:
 Urdaneta (apellido), apellido español de origen vasco.
 Urdaneta (Guipúzcoa), nombre de un pueblo en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco (España).
 Cantón Urdaneta, cantón de la provincia de Los Ríos (Ecuador).
 Municipio Urdaneta, nombre de varios municipios venezolanos en honor a Rafael Urdaneta.
 Urdaneta de Pangasinán, nombre de la ciudad filipina situada en la región de Ilocos, provincia de Pangasinán.
 Andrés de Urdaneta,  militar, cosmógrafo, marino, explorador y religioso agustino español del siglo XVI.